134. længdegrad kan henvise til:

 134. vestlige længdekreds
 134. østlige længdekreds